Heroes (englisch ‚Helden‘) oder “Heroes” steht für:

 “Heroes” (Album), Album des britischen Musikers David Bowie
 Heroes (David-Bowie-Lied), Musiktitel des britischen Musikers David Bowie auf dem gleichnamigen Album
 Heroes (Måns-Zelmerlöw-Lied), Gewinnerlied des Eurovision Song Contest 2015 von Måns Zelmerlöw
 Heroes (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie, die zwischen 2006 und 2010 produziert wurde
 Heroes (Projekte zur Gewaltprävention)
 Heroes (Sabaton-Album), Album der schwedischen Power-Metal-Band Sabaton
 Heroes (Willie Nelson), Album des amerikanischen Countrymusikers Willie Nelson
 Heroes of Might and Magic, Computerspielreihe